Gralla steht für:

 Gralla, eine österreichische Gemeinde in der Steiermark
 Gralla (Musikinstrument), ein spanisches Musikinstrument

Gralla ist der Familienname folgender Personen:

 Carolin Gralla (* 1976), deutsche Schauspielerin, siehe Caro Scrimali
 Dina Gralla (1905–1994; gebürtig Dina Sventen), deutsche Schauspielerin